Мераф Бахта Огбагабер (; ; род. 24 июня 1989, Декисхахай, Эфиопия) — шведская и эритрейская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние и длинные дистанции. Чемпионка Европы 2014 года в беге на 5000 метров. Финалистка летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
С 15 лет выступала за Эритрею на международных соревнованиях. В 2006 году заняла пятое место в финале юниорского чемпионата мира в беге на 1500 метров. На чемпионате мира по кроссу в 2007 году стала серебряным призёром в командном первенстве среди юниорок.

Состояла в рядах вооружённых сил Эритреи. В 2009 году, устав от постоянных военных конфликтов на родине и бедности, Мераф приняла решение эмигрировать из страны. Во время соревнований в Испании она покинула расположение команды, взяла билет на самолёт до Стокгольма и отправилась в Швецию в надежде на лучшую жизнь. Первые месяцы ей пришлось провести в лагере для беженцев. Там она узнала, что в Эритрее её стали считать дезертиром, а родителей власти посадили в тюрьму. Через некоторое время стало известно и о смерти матери. Таким образом, депортация для Мераф означала серьёзную угрозу её жизни.

Помощь пришла со стороны Федерации лёгкой атлетики Швеции. Тренер Ульф Бьёрклунд разместил её у себя дома и помог освоиться в чужой стране, а другой африканский эмигрант, Мустафа Мохамед, вместе со своим наставником Ульфом Фрибергом помогли с поддержанием спортивной формы.

В 2012 году Бахта получила вид на жительство, а 23 декабря 2013 года, после нескольких отказов, она стала гражданкой Швеции.

В одном из первых стартов за сборную Мераф завоевала золото на чемпионате Европы 2014 года, где в беге на 5000 метров опередила на финише Сифан Хассан из Нидерландов.

В 2016 году стала серебряным призёром чемпионата Европы на дистанции 5000 метров.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро вышла в финал в беге на 1500 метров, где заняла шестое место.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Мераф Бахты на сайте all-athletics.com
 Профиль Мераф Бахты на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на средние дистанции Эритреи
Бегуны на длинные дистанции Эритреи
Бегуны на средние дистанции Швеции
Бегуны на длинные дистанции Швеции
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года